Kapff ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Boecker von Kapff (1880–1970), deutsche Golfspielerin 
 Aline von Kapff (1842–1936), deutsche Malerin
 Dieter Kapff (1941–2011), deutscher Journalist
 Ernst Kapff (Sixt Ernst Kapff; 1863–1944), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Franziska von Kapff-Essenther (1849–1899), österreichische Autorin und Feministin
 Friedrich Kapff (1759–1797), deutscher Mineraloge und Beamter
 Gottfried Ulrich David Kapff (1768–1815), deutscher Dekan des Kirchenbezirks Wildbad 
 Ludwig von Kapff, deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Kapf
 Liste der Denkmale und Standbilder der Stadt Bremen #Von Kapff-Denkmal, Denkmal in Bremen für Hermann von Kapff (1794–1815)